Hinsdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hinsdale (Illinois)
 Hinsdale (Massachusetts)
 Hinsdale (Montana)
 Hinsdale (New Hampshire)
 Hinsdale (New York)
 Hinsdale County, Verwaltungseinheit in Colorado

Hinsdale lautet der Familienname folgender Personen:

 Ray Hinsdale (1906–1955), US-amerikanischer Filmtechniker